María Carolina de Borbón y Crociani (23 de junio de 2003) es la hija morganática mayor de Carlos de Borbón y Chevron-Villette, y de su esposa Camila Crociani. Es aparentemente la heredera al trono inexistente siciliano de la rama de Castro.

Infancia 
La princesa nació el 23 de junio de 2003 Roma, Italia. Fue bautizada en la Real Capilla Palatina del Palacio Real de Caserta. Su padrino fue el príncipe Lorenzo de Bélgica, el príncipe Pedro de Arenberg, Anna Maria Pisanu (la esposa de Giuseppe Pisanu) e Inés Sastre (modelo y actriz española). Recibió su nombre de la reina María Carolina; que fue la primera esposa del rey Fernando I de las Dos Sicilias. Chantal fue el nombre decidido en honor a su abuela paterna Chantal de Chevron-Villette, mientras que el nombre Eduarda, fue en honor a su abuela materna. Beatriz fue el nombre en honor a su tía paterna, la princesa Beatriz de Borbón-Dos Sicilias, mientras que el nombre Genara fue dado en honor de San Genaro, patrón de Nápoles.

La princesa María Carolina tiene una hermana menor, la princesa María Clara de Borbón-Dos Sicilias, nacida en 2005. La princesa María Carolina y la princesa María Clara residen con sus padres en Mónaco.

Apariciones públicas 
La princesa María Carolina y su hermana, la princesa María Clara asistieron al bautismo de los príncipes Vicente y Josefina de Dinamarca en 2011. Su padre, el duque de Castro, fue uno de los seis padrinos de la princesa Josefina.

La familia viajó a Capri, y residieron en un palacio oficial que pertenecía a la rama italiana de la Casa de Borbón.

En enero de 2014, ella y su hermana María Clara, junto con sus padres asistieron a la ceremonia de beatificación de la reina  María Cristina, que se celebró en la Basílica de Santa Clara en Nápoles, Italia. 

En mayo de 2014, las princesas María Carolina y María Clara recibieron el Sacramento de la Primera Comunión con los príncipes  Nicolás y Emérico de Bélgica, que se celebró en Bonlez, Bélgica.
La princesa María Carolina y la princesa María Clara fueron nombradas embajadoras de "Sea Passion" en noviembre de 2015.
El 14 de mayo, durante la Segunda Peregrinación Internacional al Altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro, que se celebró la Santa Misa presidida por S.E.R. el Cardenal Renato Raffaele Martino.
Durante el acto solemne de sus altezas reales, la princesa María Carolina y la princesa María Clara de Borbón-Dos Sicilias recibieron el Sacramento de la Confirmación frente a casi un millar de caballeros y damas de las órdenes dinásticas de la Casa de Borbón de las Dos Sicilias.
Los padrinos de las princesas fueron: S.A.I. el príncipe Juan Cristóbal Bonaparte para la princesa María Carolina y S.A.I.R. el archiduque Martín de Austria-Este para la princesa María Clara.

Debut cinematográfico 

En 2014, la princesa María Carolina debutó en la película "Grace de Mónaco" en la que hizo una breve aparición.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 08/11/2018).

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias

Enlaces externos 
 Cuenta de Instagram
 Cuenta de Twitter
 Cuenta de Flickr
 Entrevista "La Nuova Fenice"

Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Nacidos en Roma